A Super 4 francia televíziós 3D-s számítógépes animációs sorozat, amelyet a Morgen Studios készített. Franciaországban 2014. augusztus 1-jétől a France 3 vetítette, Magyarországon 2015. április 14-étől a Megamax sugározta.

Ismertető

Szereplők 

 További magyar hangok: Bodrogi Attila, Böhm Anita, Dögei Éva, Gubányi György István, Kapácsy Miklós, Kántor Kitty, Kökényessy Ági, Maday Gábor, Mezei Kitty, Seder Gábor, Szabó Zselyke, Szokol Péter

Epizódok

Jegyzetek

Források

További információk 
 Super 4 a pgsentertainment.com-on 

2014-ben bemutatott francia televíziós sorozatok
Francia számítógépes animációs sorozatok
Televíziós akciósorozatok
Fantasy televíziós sorozatok
Televíziós kalandsorozatok
Sci-fi televíziós sorozatok